Сату-Мік () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Шиліндія.
 Сату-Мік () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Лупень.
 Сату-Мік () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Крайдоролц.